Perm, város Oroszországban
 Permi határterület, közigazgatási egység Oroszországban, székhelye Perm városa
 Perm, földtörténeti időszak
 Permi Szent István, előnevét a permják (permi komi) népről kapta